Филип Энтони (Фил) Эспозито (; род. 20 февраля 1942 года, Су-Сент-Мари, провинция Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий, участник и лучший бомбардир суперсерии СССР — Канада (1972), член Зала хоккейной славы (1984). В Национальной хоккейной лиге играл с 1963 года и провёл там 18 сезонов, играя за команды «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Старший брат канадского вратаря Тони Эспозито. Создатель клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Биография 
Профессиональную карьеру начал в 1963 году в команде «Чикаго Блэкхокс», куда его привёл младший брат Тони, игравший там на вратарской позиции. В соответствии с положением лиги, он мог сыграть за команду четыре матча, после которых руководство клуба решало, оставлять ли игрока в профессиональном спорте или возвращать в любительский. В итоге Эспозито был оставлен в составе чикагского клуба, но в первые несколько сезонов хороших результатов не добился.

В 1967 году перешёл в команду «Бостон Брюинз» и в сезоне 1968/69 стал лучшим снайпером НХЛ.

Семья 
Женат второй раз. Имел дочь Кэрипо (умерла в 2012 г.) от первого брака, которая была замужем за российским хоккеистом Александром Селивановым и воспитывает троих внуков — Дэлана, Нико и Рокко.

Достижения 

 Участник десяти матчей всех звёзд НХЛ: 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980.
 Шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ: 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75
 Пять раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ: 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74
 Седьмое место в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах — 717
 Десятое место в истории НХЛ по очкам в регулярных чемпионатах — 1590
 Шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве в регулярных чемпионатах — 246
 Третье место в истории НХЛ по победным голам в регулярных чемпионатах — 118
 1987 — свитер с 7-м номером был изъят из обращения в «Бостон Брюинз».

Награды 
 Обладатель приза «Арт Росс Трофи»: 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74
 Обладатель приза «Харт Трофи»: 1968/69, 1973/74
 Победитель Кубка Стэнли: 1969/70, 1971/72
 Обладатель приза «Лестер Пирсон Авард»: 1971/72, 1973/74
 Победитель Кубка Канады: 1976
 Обладатель приза «Лестер Патрик Трофи»: 1977/78
 Член Зала хоккейной славы в Торонто с 1984
 Член Зала славы канадского спорта с 1989
 Приз имени Лу Марша (1972)
 Офицер ордена Канады (1972)
 Орден Дружбы (11 марта 2020 года, Россия) — за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады

Статистика 

* — звёздочкой отмечены сезоны завоевания Кубка Стэнли

Международная карьера 
 Участник суперсерии 1972 года
 Участник (победитель) Кубка Канады 1976
 Участник Чемпионата мира 1977

Образ в кино 
В российском кинофильме 2013 года «Легенда № 17» роль 30-летнего Фила Эспозито исполнил 45-летний немецкий актёр Гётц Отто.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Тед Линдсэй Эворд
Обладатели Лестер Патрик Трофи
Обладатели Приза имени Лу Марша
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Офицеры ордена Канады
Президенты Ассоциации игроков НХЛ